Sea of Sorrow — песня рок-группы Alice In Chains, выпущенная в 1991 году как второй промосингл после Bleed the Freak и как четвёртый сингл с дебютного студийного альбома Facelift.

Прием 
Нед Раггетт из AllMusic сказал, что песня «показывает, что даже будучи молодая группа Alice in Chains хотела немного подурачиться с ожиданиями» и что «почти каждый участник в этой песне показывает свой талант».

Видеоклип 
Было снято два видеоклипа: оригинальная и официальная версии. Оригинальная версия видеоклипа была снята Полом Рахманом, который снял видеоклип к песне Man in the Box. Видеоклип этой версии включён в видео-альбом Live Facelift. Официальная версия видеоклипа была снята Мартином Аткинсом. Видеоклип есть в Music Bank: The Videos.

Список композиций

Позиции в чартах

Участники 
 Лейн Стейли — ведущий вокал
 Джерри Кантрелл — гитара, бэк-вокал
 Майк Старр — бас-гитара
 Шон Кинни — барабаны, фортепиано

Примечания

Ссылки 
 [ Рецензия «Sea of Sorrow»] AllMusic
 
 

Песни гранжа